Пауль-Ээрик Руммо (; 19 января 1942, Таллин) — эстонский писатель, поэт, драматург и политик. Министр культуры и просвещения Эстонии (1992—1994), министр народонаселения Эстонии (2003—2007). Заслуженный писатель Эстонской ССР (1986).

Биография 
Пауль-Ээрик Руммо родился 19 января 1942 года в Таллине в семье писателя Пауля Руммо (1909—1981). Ходил в Таллинскую среднюю школу № 2. В 1959 году окончил школу и поступил на филологический факультет Тартуского университета. В 1965 году окончил университет по специальности «эстонская филология». В 1966—1976 годах был профессиональным писателем. С 1976 года работал в Эстонском драматическом театре в Таллине сперва редактором, а с 1984 года — главным редактором литературного отдела. Также работал с тартуским театром «Ванемуйне». 

В 1980 году подписал «Письмо сорока» с призывом сохранить эстонские язык и культуру.

Политическая карьера 
С конца 1980-х годов Пауль-Ээрик Руммо активно участвовал в политической жизни Эстонии. С 1987 по 1990/1991 год он был членом Совета культуры творческих союзов. В 1989—1992 годах являлся консультантом по культуре Государственной канцелярии Эстонии, в 1990—1992 годах являлся членом Эстонского комитета. С 1992 по 1994 года он занимал пост министра культуры и просвещения. С 1994 года неоднократно избирался в Эстонский парламент. Являлся членом Таллинского городского совета в 1996—1999 и в 1999—2000 годах. С апреля 2003 по апрель 2007 года он был министром народонаселения в Эстонском правительстве.

С 1990 по 1994 год являлся членом Либерально-демократической партии Эстонии, а с 1994 года является членом Партии реформ (Reformierakond).

Пауль-Ээрик Руммо занимал должность председателя Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, был председателем Фонда интеграции, а в 2007 году стал председателем Фонда интеграции Эстонии.

Литературная деятельность 
Первые стихи Руммо стали публиковаться в печати ещё в 1957 году. В 1962 году был издан его первый сборник стихов «Ankruhiivaja» («В плавание!») в рамках кассеты «Молодые авторы». В этот сборник вошли его юношеские стихи, наполненные оптимизмом. Следом были выпущены два других его сборника «Tule ikka mu rõõmude juurde» («Вернись к моим радостям», 1964) и «Lumevalgus… lumepimedus» («Снежный свет, снежная тьма», 1966), которые сделали его одним из видных поэтов своего поколения. Стихи из этих в двух сборников уже не столь оптимистичны, на творчестве поэта сказалась переживаемая им горечь утрат. В 1972 году Руммо подготовил к публикации сборник «Saatja aadress» («Адрес отправителя»), однако он не был пропущен цензурой и был опубликован только в 1989 году в издании «Saatja aadress ja teised luuletused 1968—1972» («Адрес отправителя и другие стихотворения 1968—1972»).

К концу 1960-х годов Пауль-Ээрик Руммо вошёл в число ведущих эстонских драматургов. В 1968 году вышла его пьеса «Tuhkatriinumäng» («Игра в золушку»), которая вскоре была поставлена на сцене тартуского театра «Ванемуйне». Пьеса представляет собой вольную интерпретацию сказки «Золушка», однако основной акцент там сделан на экзистенциальном лабиринте человеческой жизни и поиске истины. В 1980 году вышла его пьеса «Псевдопус», представляющая собой пересказ мифа об Эдипе. В том же году появилась его одноактная сатирическая пьеса «Орёл — Прометей».

Руммо также был переводчиком, он переводил стихи с английского и русского. Его стихи были переведены по меньшей мере на 18 языков. В частности, на русском языке были опубликованы «Адрес отправителя» (Таллин, 1991), «Возвращение в сказку» (М., 1965), «Жар-птица» (Таллин, 1981), «О, если б на искры душа разлетелась» (М., 1990), «Стихи» (Таллин, 1973).

Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1986) и Национальной премии Эстонии в области культуры (2020).

В 1996 году Пауль-Ээрик Руммо получил литературную премию Юхана Лийва, а в 2005 году — государственную литературную премию фонда Kultuurkapital.

Семья 
Пауль-Ээрик Руммо женат на актрисе и писательнице Вийу Хярм (род. 1944), у них четверо дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Стихи Пауля-Ээрика Руммо (на эстонском)

Министры образования Эстонии
Министры культуры Эстонии
Писатели XX века
Писатели XXI века
Члены Партии реформ Эстонии
Члены Рийгикогу
Писатели Эстонии
Поэты Эстонии
Переводчики Эстонии
Выпускники Тартуского университета
Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула